Новоникольское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Новоникольское — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.
 Новоникольское — село в Новоникольском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.
 Новоникольское — село в Светлопольском сельском округе Кызылжарского района Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Новоникольское — исчезнувшее село в Табунском районе Алтайского края.
 Новоникольское — село в Благоварском районе Башкортостана.
 Новоникольское — село в Быковском районе Волгоградской области.
 Новоникольское — село в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края.
 Новоникольское — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Новоникольское — посёлок в Яйском районе Кемеровской области.
 Новоникольское — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Новоникольское — село в Данковском районе Липецкой области.
 Новоникольское — село в Ельниковском районе Мордовии.
 Новоникольское — село в Красногорском районе Московской области.
 Новоникольское — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области.
 Новоникольское — деревня в Рузском районе Московской области.
 Новоникольское — село в Талдомском районе Московской области.
 Новоникольское — деревня в городском округе Шаховская Московской области.
 Новоникольское — село в Варнавинском районе Нижегородской области.
 Новоникольское — деревня в Пильнинском районе Нижегородской области.
 Новоникольское — деревня в Северном районе Новосибирской области.
 Новоникольское — село в Александровском районе Оренбургской области.
 Новоникольское — село в Грачёвском районе Оренбургской области.
 Новоникольское — село в Шарлыкском районе Оренбургской области.
 Новоникольское — село в Мокшанском районе Пензенской области.
 Новоникольское — деревня в Вяземском районе Смоленской области.
 Новоникольское — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Новоникольское — посёлок в Знаменском районе Тамбовской области.
 Новоникольское — село в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Новоникольское — село в Староюрьевском районе Тамбовской области.
 Новоникольское — село в Токарёвском районе Тамбовской области.
 Новоникольское — деревня в Пестречинском районе Татарстана.
 Новоникольское — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.
 Новоникольское — деревня в Нелидовском районе Тверской области.
 Новоникольское — село в Александровском районе Томской области.
 Новоникольское — село в Щёкинском районе Тульской области.
 Новоникольское — село в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Новоникольское — село в Красногвардейском районе.

Украина 
 Новоникольское — село в Кременском районе Луганской области.
 Новоникольское — село в Меловском районе Луганской области.

См. также